Allemans kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Allemans-du-Dropt, kommun, Lot-et-Garonne, 
 Allemans, Dordogne, kommun,